Гализан:

 Гализан — город на северо-западе Алжира, административный центр одноимённого вилайета.
 Гализан — вилайет в северо-западной части Алжира